Fazenda Joapiranga. Em 1885 pertencia a Antônio Egídio de Sousa Aranha, (filho da Viscondessa de Campinas, Maria Luzia de Sousa Aranha), e tinha 220 mil pés de café em terras massapé vermelhas; do mesmo proprietário, a produção em 1900 era de 8 mil arrobas de café.

José Bonifácio de Camargo era o proprietário em 1914, com 118 alqueires de terras e 198 mil pés de café.

Depois foi de José da Silva Teles.

Bibliografia
Pupo, Celso Maria de Mello – "Campinas, Município do Império", Imprensa Oficial do Estado S.A., São Paulo, pg.181

História do estado de São Paulo
Fazendas de Campinas‎
Fundações no Brasil em 1885